Монтьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Монтьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Монтьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен